Port Royal [pór roajal] (franc., královský přístav) může znamenat:

místní název
 Port Royal (Jamajka), přístav a bývalé hlavní město
 Port Royal (Akádie), francouzská osada na východním (atlantickém) pobřeží Kanady

jiný význam
 Klášter Port-Royal, zaniklý klášter u Versailles
 Klášter Port-Royal (Paříž), zaniklý klášter na okraji Paříže
 Gramatika z Port-Royal
 Logika z Port-Royal
 Port-Royal (stanice RER v Paříži)
 Reformovaný kostel Port-Royal v Paříži